Гранха Сан Антонио има више значења:

 Гранха Сан Антонио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Сан Антонио (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Антонио (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Антонио, Педро Лунар (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Антонио (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Антонио (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику